Garcés est un nom d'origine basque dérivé du patronyme García. Il est porté par plusieurs rois de Navarre.

Patronymes 
 Antonio Garcés, footballeur et dirigeant cubain de football né en 1950 ;
 Constantino Garcés (?-1922), photographe espagnol ;
 Galindo Garcés, mort en 844, comte d'Aragon de 833 à sa mort ;
 Fortún Garcés, roi de Navarre de 882 à 905, fils de García  Íñiguez, petit-neveu du wali de Saragosse Musa ibn Musa des Banu Qasi, arrière-grand-père du roi de Navarre García II Sánchez et du calife de Cordoue Abd al-Rahman III ;
 Íñigo Garcés de Navarre, mort après 905, fils de García Jiménez et demi-frère du roi Sanche  de Navarre ;
 Jimeno Garcés de Navarre, mort en 931, fils de García Jiménez, frère du roi Sanche  de Navarre et roi ou régent de Navarre de 925 à 931 ;
 Pedro Marieluz Garcés (1780-1825), prêtre catholique et martyr ;
 Delia Garcés, de son vrai nom Delia Amadora García, actrice argentine (1919-2001) ;
 Rubén Garcés, joueur de basket-ball panaméen né en 1973 ;
 Paula Garcés, actrice américano-colombienne née en 1974 ;
 José Luis Garcés, footballeur panaméen né en 1981 ;
 Paulo Garcés, footballeur chilien né en 1984 ;
 Julio Garcés, coureur cycliste chilien né en 1987.

Voir aussi
 
 García
 Jérôme Garcès

Homonymie de patronyme